

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Boleszyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów 
 Boleszyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno